El acrónimo RAF puede referirse a:

Organizaciones 
 las siglas de la Royal Air Force (en español Fuerza Aérea Real), la fuerza aérea del Reino Unido;
 la Fracción del Ejército Rojo (en alemán Rote Armee Fraktion), una organización de izquierda radical de la República Federal Alemana;

Biología 
 el Tomate RAF, tomate «Resistente A Fusarium», una variedad de elevada calidad y precio que solamente se cultiva en determinadas zonas salinas de la provincia de Almería.
 familia Raf de proto-oncogenes; ver c-Raf

Individuos 
 Joan Rafart i Roldán, un historietista español cuyo pseudónimo es Raf;
 Raffaele Riefoli, cantante italiano de los años 80, autor de la canción «Self control», y cuyo nombre artístico es Raf;

Otros 
 RAF (película), basada en la organización radical;
 Riga Autobus Factory (Rīgas Autobusu Fabrika), una compañía letona de fabricación de autobuses.
 Real Fuerza Aérea (desambiguación) para otras fuerzas aéreas además de la del Reino Unido.